Manchester Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Manchester Historic District (Connecticut), ID-Nr. 00000857
 Manchester Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 75001611

Siehe auch:
 Manchester Village Historic District